Can Sunyer (Girona), masia al terme municipal de Girona 
 Can Sunyer (Sant Feliu de Codines), edifici gòtic a Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental) 
 Can Sunyer (Sant Julià de Vilatorta), casa al nucli urbà de Sant Julià de Vilatorta (Osona)
 Can Sunyer (Sant Pere Pescador), edifici al bell mig del nucli urbà de la població de Sant Pere Pescador (Alt Empordà)
 Can Sunyer del Palau, urbanització entre els turons del terme municipal de Castellví de Rosanes, a la província de Barcelona